Peter Bohley ist der Name folgender Personen:

* Peter Bohley (Wirtschaftswissenschaftler) (1932–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Bohley (Biochemiker) (1935–2020), deutscher Biochemiker